La princesa Mindy (Princess Mindy en inglés) es un personaje ficticio de la serie Bob Esponja. Mindy es hija del Rey Neptuno y ex heredera del imperio reino marino pues el hermano de ella "Tritón" es mayor que ella, pero a él no lo habían mostrado en la serie hasta después que salió la primera película de bob esponja. Apareció inicialmente en Bob Esponja: La película. Es una persona bondadosa e intenta hacer que su padre gobierne el mar, no con maldad, sino como una persona amable. 

Es ella quien busca de la manera más desesperada, una oportunidad para que Bob Esponja y Patricio puedan recuperar la corona del rey Neptuno, robada por Plankton según la trama de la película. 

Su voz en la versión en inglés es la de Scarlett Johansson.

Familia Neptuno

Rey Neptuno

Es el padre de Mindy y rey del océano, Mindy intenta probarle que Bob y Patricio son inocentes. En un episodio se muestra a su esposa y se dice que tiene otro hijo llamado Tritón.

Referencias 

Personajes de Bob Esponja
Personajes de dibujos animados
Princesas ficticias